seriale
 Ben 10 (2005)
 Ben 10 (2016)
 Ben 10: Obca potęga
 Ben 10: Ultimate Alien
 Ben 10: Omniverse

 filmy
 Ben 10: Tajemnica Omnitrixa
 Ben 10: Wyścig z czasem
 Ben 10: Alien Swarm
 Ben 10: Zniszczyć wszystkich kosmitów

 gry
 Ben 10: Protector of the Earth
 Ben 10: Escape Fury
 Ben 10: Alien Force
 Ben 10: Alien Force: Vilgax Attacks
 Ben 10: Alien force: Rise of Hex
 Ben 10: Ultimate Alien: Cosmic Destruction
 Ben 10: Omniverse
 Ben 10: Omniverse 2